Augustin Pyrame de Candolle (1778-1841), botanico e micologo svizzero;
 Alphonse de Candolle (1806-1893), botanico svizzero;
 Casimir de Candolle (1836-1918), botanico svizzero;
 Pyramus de Candolle (1566-1626), condottiero, colonnello, calvinista e tipografo francese;
 Richard Émile Augustin de Candolle (1868-1920), botanico svizzero.